Najbardziej szokujące (ang. Most Shocking) – dokumentalny serial telewizyjny, który przedstawia pościgi policyjne, wypadki, rozboje oraz zachowanie przestępców. Na podstawie tego programu został wyprodukowany spin-off Top 20 Countdown: Most Shocking, który w Polsce został przetłumaczony jako Parszywa dwudziestka na kanale TVN Turbo oraz Top 20 - szokujące i komiczne na kanale Polsat Play.

Odcinki

Spis odcinków

Przypisy

Zobacz też 
 Parszywa dwudziestka
 Najbardziej wstrząsające

Linki zewnętrzne 
 
 
 Kanał truTV

Amerykańskie telewizyjne seriale dokumentalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2006